Са́ра Ха́ррисон (; род. 2 сентября 1990, ) — британская певица, автор песен, актриса и телеведущая.

Биография 
Сара Харрисон родилась 2 сентября 1990 года на Мальте, где и начала свою карьеру в качестве телеведущей ещё в детстве.

В 2005 году Сара исполнила песню к фильму «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».

В 2005 и 2007 годах Сара появилась в двух фильмах о Гарри Поттере в роли ученицы Хогвартса — «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Гарри Поттер и орден Феникса», соответственно.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Великобритании
Иммигрировавшие в Великобританию из Мальты
Поп-вокалисты Великобритании